Clouds kan syfta på:

 Clouds (album av Joni Mitchell) – musikalbum från 1969 av kanadensiska singer-songwritern Joni Mitchell
 Clouds (musikalbum av Tiamat) – musikalbum från 1992 av svenska rockgruppen Tiamat
 Clouds (musikgrupp) – en musikgrupp från Skottland, som existerade 1966–1971

Se även 
 Cloud – ett datorspel från 2005
 The Cloud – ett berg i Storbritannien